Praha 5 může být:
 Praha 5 – městský obvod existující od roku 1960, s centrem na Smíchově
 Praha 5 – městská část v centrální části obvodu Praha 5, existující od roku 1990, a její správní obvod rozšířené přenesené působnosti od roku 2002, se sídlem na Smíchově
 Praha 5 (1949) – městský obvod existující v letech 1949-1960, zahrnující Břevnov a části Dolní Liboce a Střešovic
 Praha V – do roku 1949 označení pražského Josefova jakožto 5. části města a formálního pražského městského obvodu